WTF — аббревиатура в интернет-сленге, расшифровывающаяся как «what the fuck?»; в русском переводе — «что за чёрт?» или «какого хрена?».
 W.T.F. — 10-й эпизод 13-го сезона сериала «Южный Парк».
 WTF — альбом Vanilla Ice.
 World Taekwondo (ранее World Taekondo Federation) — Всемирная федерация тхэквондо.
 WTF: Work Time Fun! — набор мини-игр и мини-программ для PSP.
 WinToFlash — приложение для создания мультизагрузочных USB-накопителей с операционными системами Windows, Linux или загрузочными образами WinPE.
 wtf() (What a Terrible Failure) — метод логирования в Android.
 .wtf — доменная зона.

Примечания